Le terme Montbeillard peut se référer à:

Toponymes
Lac Montbeillard, un plan d'eau traversé par la rivière Beauchastel et situé dans Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Montbeillard, un quartier de Rouyn-Noranda et le nom d'une ancienne municipalité, en Abitibi-Témiscamingue, au Nord-Ouest du Québec, au Canada.